The Martian sont des albums de musique techno du collectif Underground Resistance entre 1992 et 2005.
The Martian est le titre original du roman Seul sur Mars d'Andy Weir.
The Martian est le titre original du film de science-fiction Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott, sorti en 2015, et adapté du roman ci-dessus.